Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2004 - piąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 11 - 13 czerwca 2004 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³ wyniki

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2004
2004 w Hiszpanii